Suzuka peut désigner :
 une ville, voir Suzuka (Mie) ;
 une actrice japonaise, Suzuka Ōgo (Mémoires d'une geisha) ;
 le circuit de Suzuka, situé dans la ville du même nom, et où s'est tenu le Grand Prix automobile du Japon de 1987 à 2006, et depuis 2009 ;
 un manga, voir Suzuka ;
 une animatrice de la chaîne de télévision française Nolife, elle présente Tôkyô Café. Son nom complet est Suzuka Asaoka ;
 une chanteuse japonaise, Suzuka Nakamoto (Babymetal).